Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma solo Haarhius ha partecipato in coppia con Jared Palmer.

Haarhius e Palmer hanno perso in finale contro Mahesh Bhupathi e Leander Paes, 6–7(10–12), 6–3, 6–4, 7–6 (7–4).

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (quarti di finale, ritiro)
 Wayne Black /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (finale)

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale) 
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (terzo turno) 
 n.a. 
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (secondo turno) 
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno) 
 David Prinosil /  Daniel Vacek (primo turno) 
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (terzo turno) 
 Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1999